

Лейк-Парк — місто, штат Флорида
 Лейк-Парк — місто, штат Джорджія
 Лейк-Парк — місто, штат Айова
 Лейк-Парк — місто, штат Міннесота
 Лейк-Парк — селище, штат Північна Кароліна